Ван Ренсбург () — нидерландская фамилия.

Известные носители:
  (1818—1865) — второй президент Исполнительного совета Южно-Африканской Республики.
 Ван Рензбург, Джонатан (род. 1990) — южноафриканский регбист.
 Ренсбург, Йоханнес ван (1898—1966) — южноафриканский политик, африканерский националист, лидер Оссевабрандваг.
 ван Ренсбург, Кристо (род. 1962) — южноафриканский теннисист.
 Ренсбург, Фред ван — южноафриканский снукерист.